Petrusewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Irena Hausmanowa-Petrusewicz (1917–2015), polnische Neurologin
 Kazimierz Petrusewicz (1906–1982), weißrussischer Ökologe
 Marek Petrusewicz (1934–1992), polnischer Schwimmer